Existuje několik bitev, které je možno označit jako bitva u Varšavy či velmi podobně:
 Obléhání Varšavy (1656)
 bitva u Varšavy (1656)
 První bitva u Varšavy roku 1794, známá též jako Obléhání Varšavy
 Druhá bitva u Varšavy roku 1794, známá též jako Bitva o Pragu
 Bitva u Varšavy (1705)
 bitva u Varšavy (1831)
 bitva u Varšavy (1915)
 Bitva u Varšavy (1920), známá též jako Zázrak nad Vislou
 bitva u Varšavy (1939)
 Povstání ve varšavském ghettu
 Varšavské povstání

Externí odkazy